Арсамаков — чеченская и ингушская фамилия. Известные носители:
 Арсамаков, Абубакар Алазович (1956—2020) — чеченский банкир, президент Московского индустриального банка.
 Арсамаков, Исраил Магомедгиреевич (род. 1962) — ингушский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР.